Braunensi – abitanti di Braúna
Braunensi – abitanti di Braúnas